Watsonia (geslacht), plantengeslacht uit de lissenfamilie
Watsonia (tijdschrift), botanisch tijdschrift van de Botanical Society of the British Isles